Berrio oder Berrío ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Berrio (* 1976), kolumbianischer Boxer
 Jhon Berrío (* 2002), kolumbianischer Leichtathlet
 Orlando Berrío (* 1991), kolumbianischer Fußballspieler
 Roger Berrio (* 1972), kolumbianischer Gewichtheber

Bérrio steht für:

 Bérrio, Karavelle aus Vasco da Gamas Flotte, mit der er 1498 den Seeweg nach Indien entdeckte, siehe Vasco da Gama#Die Entdeckung des südlichen Seewegs nach Indien
 NRP Bérrio, Tanker der portugiesischen Marine von 1993–2020

Siehe auch:
 Berio